▶ Liste(n) von Pseudobasiliken – Übersicht

Pseudobasiliken unterscheiden sich von echten Basiliken dadurch, dass sie keine Obergaden haben. In der Baustilkunde von Wilfried Koch werden sie als Untergruppe der Hallenkirchen bezeichnet. Bei Kirchenräumen, die in allen Teilen mit Kreuzgewölben gedeckt sind, ist die Abgrenzung zur Stufenhalle klar. Ist das Mittelschiff mit einem Tonnengewölbe gedeckt, fehlt das Kriterium der fensterlosen Hochschiffswand, in der die Schildbögen vollständig oberhalb der Arkadenscheitel liegen. Trotzdem werden in den Niederlanden, in denen viele Kirchenräume mit hölzernen Tonnengewölben gedeckt sind, Kirchen mit niedrigen Seitenschiffen auch dann als Pseudobasiliken bezeichnet, wenn das Gemäuer der Arkade knapp über den Scheiteln der Arkadenbögen endet. Andererseits können in gewölbelosen Kirchen mit geringer Dachneigung, beispielsweise in Italien, bei gleichartiger Arkadenkonstruktion die Seitenschiffe fast so hoch sein wie das Mittelschiff.

– Siehe auch: Hallenkirchen im Vereinigten Königreich (1568) –

Anzahl: 1273

England 

– Siehe auch Hallenkirchen in England (1355) –

Für England sind bisher in vielen Grafschaften fast nur diejenigen Pseudobasiliken eingetragen, deren Errichtung bis Anfang des 17. Jahrhunderts begonnen wurde.

Anzahl: 1147

Hintergrundinformationen:
 HE = Historic England – Gebäudebeschreibung in der staatlichen Denkmaldatenbank
 CHR = Church Heritage Record – Denkmaldatenbank der Church of England

North East England 

– Siehe auch Hallenkirchen in North East England (16) –

Das Teilgebiet südöstlich des Flusses Tees gehört zur Zeremonialgrafschaft North Yorkshire. Deswegen sind dortige Bauwerke im Abschnitt Yorkshire (and the Humber) eingetragen.

Anzahl: 30

Northumberland 
– Siehe auch Hallenkirchen in Northumberland (6) –

Anzahl: 15

Tyne and Wear 
– Siehe auch Hallenkirchen in Tyne and Wear (4) –

Anzahl: 3

County Durham 
– Siehe auch Hallenkirchen im County Durham (6) –

Anzahl: 12

North West England 

– Siehe auch Hallenkirchen im North West England (42) –

Anzahl: 39

Cumbria 
– Siehe auch Hallenkirchen im North West England (17) –

Anzahl: 20

Lancashire 
– Siehe auch Hallenkirchen im Lancashire (6) –

Anzahl: 11

Merseyside und Greater Manchester 
– Siehe auch Hallenkirchen im Merseyside und in Greater Manchester (6) –

Anzahl: 2

Cheshire 
– Siehe auch Pseudobasiliken im Cheshire (13) –

Anzahl: 6

Yorkshire (and the Humber) 

– Siehe auch Hallenkirchen in Yorkshire (and the Humber) (55) –

Alle hier aufgeführten Bauwerke liegen im Gebiet der historischen Grafschaft Yorkshire, heute aufgeteilt in vier Zeremonialgrafschaften.
Die zusätzlich zur Region Yorkshire and the Humber gehörenden Unitary Authorities (Einheits-Gebietskörperschaften) North Lincolnshire und North East Lincolnshire gehören für kulturelle Belange zur Zeremonialgrafschaft Lincolnshire, deren weitaus größerer Teil in der Region East Midlands liegt, sodass ihre Baudenkmäler dort mit aufgeführt sind. Andererseits gehört zur historischen Grafschaft Yorkshire und zur Zeremonialgrafschaft North Yorkshire auch der südöstlich des Flusses Tees gelegene Teil der Region North East England. Dort gelegene Bauwerke sind darum hier mit aufgelistet.

Anzahl: 140 

North Yorkshire:

– Siehe auch Hallenkirchen in North Yorkshire (28) –

Anzahl: 65 

East (Riding of) Yorkshire:

– Siehe auch Hallenkirchen in East Yorkshire (6) –

Anzahl: 28 

West Yorkshire:

– Siehe auch Hallenkirchen in West Yorkshire (10) –

Anzahl: 18 

South Yorkshire:

– Siehe auch Hallenkirchen in South Yorkshire (11) –

Anzahl: 29

East Midlands 

– Siehe auch Hallenkirchen in den East Midlands (77) –

Anzahl: 153

Derbyshire 
– Siehe auch Hallenkirchen in Derbyshire (21) –

Anzahl: 24

Nottinghamshire 
– Siehe auch Hallenkirchen in Nottinghamshire (11) –

Anzahl: 30

Lincolnshire 
– Siehe auch Hallenkirchen in Lincolnshire (12) –

Anzahl: 47

Leicestershire 
– Siehe auch Hallenkirchen in Leicestershire (18) –

Anzahl: 27

Rutland 
– Siehe auch Hallenkirchen in Rutland (1) –

Anzahl: 3

Northamptonshire 
– Siehe auch Hallenkirchen in Northamptonshire (14) –

Anzahl: 22

East of England 

– Siehe auch Hallenkirchen in der Region East of England (85) –

Anzahl: 184

Bedfordshire 
– Siehe auch Hallenkirchen in Bedfordshire (8) –

Anzahl: 13

Cambridgeshire 
– Siehe auch Hallenkirchen in Cambridgeshire (12) –

Anzahl: 29

Norfolk 
– Siehe auch Hallenkirchen in Norfolk (19) –

Anzahl: 66

Suffolk 
– Siehe auch Hallenkirchen in Suffolk (16) –

Anzahl: 45, davon einzelne auch in der Liste der Hallenkirchen.

Essex 
– Siehe auch Hallenkirchen in Essex (25) –

Anzahl: 21

Hertfordshire 
– Siehe auch Hallenkirchen in Hertfordshire (5) –

Anzahl: 10

Greater London 
– Siehe auch Hallenkirchen in Greater London (23) –

Anzahl: 9

South East England 

– Siehe auch Hallenkirchen in South East England (323) –

Anzahl: 228

Kent 
– Siehe auch Hallenkirchen in Kent (98) –

Anzahl: 53

Sussex 
– Siehe auch Hallenkirchen in Sussex (51) –

Anzahl: 48

East Sussex 
Anzahl: 23

West Sussex 
Anzahl: 25

Surrey 
– Siehe auch Hallenkirchen in Surrey (41) –

Anzahl: 17

Isle of Wight 
– Siehe auch Hallenkirchen auf der Isle of Wight (15) –

Anzahl: 7, davon 2 mit Hallenchören

Hampshire 
– Siehe auch Hallenkirchen in Hampshire (38) –

Anzahl: 30

Berkshire 
– Siehe auch Hallenkirchen in Berkshire (21) –

Anzahl: 9

Buckinghamshire 
– mit Milton Keynes –

– Siehe auch Hallenkirchen in Buckinghamshire (18) –

Anzahl: 19

Oxfordshire 
– Siehe auch Hallenkirchen in Oxfordshire (40) –

Anzahl: 45

South West England 

– Siehe auch Hallenkirchen in South West England (559) –

Anzahl: 252

Wiltshire 
– Siehe auch Hallenkirchen in Wiltshire (45) –

Anzahl: 36

Gloucestershire 
– Siehe auch Hallenkirchen in Gloucestershire (71) –

Anzahl: 25

Bristol 
– Siehe auch Hallenkirchen in Bristol (6) –

Anzahl: 3

Somerset 
– Siehe auch Hallenkirchen in Somerset (84) –

Anzahl: 84

Dorset 
– Siehe auch Hallenkirchen in Dorset (30) –

Anzahl: 39

Devon 
– Siehe auch Hallenkirchen in Devon (221) –

Anzahl: 61, davon 5 auch als Hallenkirche i. e. S. anzusehen oder teils Pseudobasilika, teils Hallenkirche

Cornwall 
– Siehe auch Hallenkirchen in Cornwall (103) –

Anzahl: 4

Region West Midlands 

– Siehe auch Hallenkirchen in der Region West Midlands (176) –

Anzahl: 112

Warwickshire 
– Siehe auch Hallenkirchen in Warwickshire (31) –

Anzahl: 20

Grafschaft West Midlands 
– Siehe auch Hallenkirchen in der Grafschaft West Midlands (9) –

Anzahl: 6

Staffordshire 
– Siehe auch Hallenkirchen in Staffordshire (23) –

Anzahl: 22

Shropshire 
– Siehe auch Hallenkirchen in Shropshire (32) –

Anzahl: 19

Worcestershire 
– Siehe auch Hallenkirchen in Worcestershire (42) –

Anzahl: 29

Herefordshire 
– Siehe auch Hallenkirchen in Herefordshire (39) –

Anzahl: 16

Wales 

Gliederung des Landes:

Den Ceremonial Counties (Zeremonialgrafschaften) Englands entsprechen in Wales die Preserved Counties (Bewahrten Grafschaften). Dabei wurde die historische Grafschaft Glamorgan in drei Preserved Counties unterteilt. Andererseits umfasst das Preserved County Dyfed drei historische Grafschaften, die Preserved Counties Gwynedd und Powys jeweils zwei. Die für die meisten Belange zuständigen Principalities (Fürstentümer), auch Counties (Grafschaften) genannt, sind von ihrer Struktur her Unitary Authorities (Einheits-Gebietskörperschaften). Gwent entspricht einem historischen Territorium, das bei etwa konstanter Ausdehnung bis ins 16. Jahrhundert Gwent hieß, nach der Annexion Wales’ durch England 1535 dann jahrhundertelang Monmouthshire.

Hintergrundinformationen:
 Cadw = Staatliche Denkmalbehörde in Wales
 DAT = Dyfed Archaeological Trust

– Siehe auch Hallenkirchen in Wales (162) –

Anzahl: 58, davon 6 auch Hallenkirche.

Powys 

– Siehe auch Hallenkirchen in Powys (18) –

Anzahl: 9

Gwent 
– Siehe auch Hallenkirchen in Gwent (22) –

Anzahl: 18, davon 1 auch Hallenkirche

Glamorgan 
– Siehe auch Hallenkirchen in Glamorgan (17) –

Anzahl: 9

South Glamorgan:

– Siehe auch Hallenkirchen in South Glamorgan (13) –

Anzahl: 4, alle im 19. Jh. zur Pseudobasilika umgebaut oder neu errichtet.

Mid Glamorgan:

– Siehe auch Hallenkirchen in Mid Glamorgan (2) –

Anzahl: 3, alle im 19. Jh. zur Pseudobasilika umgebaut oder neu errichtet.

West Glamorgan:

– Siehe auch Hallenkirchen in West Glamorgan (2) –

Anzahl: 2, beide im 19. bzw. 20. Jh. neu errichtet.

Dyfed 
– Siehe auch Hallenkirchen in Dyfed (52) –

Anzahl: 11, davon 4 auch Hallenkirche

Carmarthenshire:

– Siehe auch Hallenkirchen in Carmarthenshire (23) –

Anzahl: 2, davon 1 auch Hallenkirche

Pembrokeshire:

– Siehe auch Hallenkirchen in Pembrokeshire (26) –

Anzahl: 8, davon 3 auch Hallenkirche

Ceredigion:

– Siehe auch Hallenkirchen in Ceredigion (3) –

Anzahl: 1

Gwynedd 

– Siehe auch Hallenkirchen in Gwynedd (20) –

Anzahl: 2

Clwyd 
– Siehe auch Hallenkirchen in Clwyd (33) –

Anzahl: 9, davon 1 Grenzfall zur Hallenkirche

Schottland 

– Siehe auch Hallenkirchen in Schottland (36) –

Anzahl: 58, davon 1 auch unter Hallenkirchen notiert

Hintergrundinformationen:
 HE, hier Historic Environment
 Cm, „Canmore“, ein weiteres Portal der Denkmalbehörde Historic Environment Scotland
 POWiS, „Places Of Worship in Scotland“, Portal des Scotland's Churches Trust

Dumfries and Galloway 
– Siehe auch Hallenkirchen in Dumfries and Galloway (1) –

Greater Glasgow 

– Siehe auch Hallenkirchen in Greater Glasgow (8) –

Anzahl: 21 

Greater Glasgow ist für verschiedene Bereiche des öffentlichen Lebens und öffentlicher Leistungen unterschiedlich definiert. Auf jeden Fall dazu gehören außer Glasgow die beiden anderen Council Areas in der historischen Grafschaft Lanarkshire sowie die drei Council Areas in der historischen Grafschaft Renfrewshire und die beiden in der historischen Grafschaft Dunbartonshire.

Glasgow:

Übriges Lanarkshire:

Historisches Renfrewshire:

Dunbartonshire:

Scottish Borders 
– Siehe auch Hallenkirchen in Scottish Borders (1) –

Lothians 
– Siehe auch Hallenkirchen in den Lothians (5) –

Anzahl: 5, ein Grenzfall auch als Hallenkirche notiert.

Edinburgh 
– Siehe auch Hallenkirchen in Edinburgh (8) –

Anzahl: 3

Stirlingshire 

– Siehe auch Hallenkirchen in Stirlingshire (1) –

Die historische Grafschaft ist heute aufgeteilt in die Council Areas Stirling und Falkirk

Nördlich des Firth of Forth 
– Siehe auch Hallenkirchen nördlich des Firth of Forth (5) –

Anzahl: 19

Fife:

Anzahl: 6

Perth and Kinross:

Anzahl: 2

 Dundee und Angus:

Anzahl: 6

Aberdeen und Aberdeenshire:

Anzahl: 5

Highlands and Islands 

Anzahl: 4 

Highland Council Area

– Siehe auch Hallenkirchen in der Highland Council Area (2) –

Anzahl: 2 

Argyll and Bute

– Siehe auch Hallenkirchen in Argyll and Bute (3) –

Anzahl: 2

Nordirland 

Siehe auch:
 Pseudobasiliken in der Republik Irland (35, davon 4 auch unter Hallenkirchen)
 Hallenkirchen in Nordirland (13)

Anzahl: 10, davon 1 teilweise Hallenkirche

Alle sind neugotisch.

Hintergrund-Informationen:
 HB… = Historic Building Details im Historic Environment Viewerdes Department for Communities Northern Ireland

Siehe auch 
 Liste der Hallenkirchen im Vereinigten Königreich

Weblinks

Belege 

!Vereinigtes Konigreich
Vereinigtes Konigreich, Pseudobasiliken
!Pseudobasiliken